«Фотография, на которой меня нет» — автобиографический рассказ Виктора Астафьева, написанный в 1968 году.

Рассказ входит в повесть «Последний поклон».

Сюжет 
Зимой школу в селе Овсянка взбудоражило неслыханно важное событие. В деревню приехал фотограф, который должен сфотографировать учащихся. Главный герой Витя Потылицын желает попасть на фотографию, как и остальные, но вечером, перед днём, когда в школу должен был прийти фотограф, он со своим другом катается на санках и в разгар развлечения начерпывает снега в свои валенки. Это приводит к «рематизни», как называла бабушка эту болезнь — боли в коленках. Они всегда болели у мальчика после переохлаждения. Из-за этого Витя не смог пойти в школу. Несмотря на все старания бабушки, боль ещё долго не проходила. Во время болезни к ним в гости приходит учитель. Он показывает Вите фотографию, где изображён весь класс. Главный герой огорчается, так как его там нет. Учитель и бабушка утешают его, говоря, что он сможет сфотографироваться ещё много раз. Потом автор от лица Вити рассказывает о жизни деревни и появлении школы, о приезде учителей, а в конце делает вывод, как важна деревенская фотография для истории всего народа.

Анализ 
В тексте используются просторечные слова, диалектизмы и архаизмы. Большинство из них встречается в речи бабушки Катерины Петровны, Авдотьи и других малообразованных жителей Овсянки. Кроме речевой самобытности, в рассказе показаны традиции, приметы и культура сельчан.

Несмотря на незамысловатый сюжет, писатель затронул множество тем: важность профессии учителя, жизнь русской деревни в начале 20 века, последствия раскулачивания. Как сказано в тексте: «Деревенская фотография — своеобычная летопись нашего народа, настенная его история».

Рассказы 1968 года
Рассказы на русском языке